Kirchberg poate să însemne:

Localități

În România 
 denumirea germană a comunei Chirpăr, județul Sibiu

În Germania 
 Kirchberg (Sachsen), o comună din landul Saxonia
 Erlbach-Kirchberg, o comună din districtul Stollberg landul Saxonia
 Hartmannsdorf bei Kirchberg, o comună din landul Saxonia
 Kirchberg (Oberbayern), o comună din landul Bavaria
 Kirchberg im Wald, o comună din landul Bavaria
 Kirchberg (Hunsrück), o comună din landul Renania-Palatinat
 Kirchberg an der Jagst, un oraș din landul Baden-Württemberg
 Kirchberg an der Iller, o comună din landul Baden-Württemberg
 Kirchberg an der Murr, o comună din landul Baden-Württemberg

În Luxemburg 
 Kirchberg, Luxemburg, un cartie din orașul Luxemburg